Луций Папирий Мугилан (Lucius Papirius Mugillanus) е име на римските политици:

 Луций Папирий Мугилан, суфектконсул 444 пр.н.е., един от първите два цензори 443 пр.н.е.
 Луций Папирий Мугилан (консул 427 пр.н.е.), консул 427, консулски военен трибун 422 и interrex 420 пр.н.е.
 Луций Папирий Мугилан, вероятно консулски военен трибун 382, 380 и 376 пр.н.е.
 Луций Папирий Мугилан (цензор 389 пр.н.е.), цензор 389 пр.н.е.